Tingsted har flere betydninger:
 Tingsted (by) – landsby på Falster
 Tingsted (Bornholm) – bebyggelse i Vestermarie Sogn
 Ting (folkeforsamling) – er stedet i det fri hvor der afholdes ting, og som bestod af sten der var placeret i en cirkel på en central plads i byen
 Tingsted (jura) – er det sted hvor retten afholder sine møder

Se også:
 Tingsted Sogn – sogn på Falster